В чемпионате СССР среди команд мастеров второй лиги 1989 года, приняли участие 195 коллективов, которые были разделены на девять территориальных зон.

В 6 зоне соревновались 27 команд с Украины. В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР. Впервые триумфатором стала луцкая «Волынь». Ещё две украинские команды — «Карпаты» (Львов) и «Десна» (Чернигов), были определены в 5 зону и в первенстве республики не участвовали.

Итоги первенства 
Турнир проходил с 17 марта по 28 октября. Всего было сыграно 702 матча, в которых соперники забили 1639 голов (в среднем 2,33 за игру). Лучшим бомбардиром стал форвард тернопольской «Нивы» Игорь Яворский — 35 голов, а самой результативной командой и обладателем приза «Рубиновый кубок» — «Заря» (Ворошиловград).

Турнирная таблица

Матчи

Лучшие бомбардиры

Источники 

 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.
 А. Н. Романенко «Футбол-90». — Киев: «Здоровье», 1990. — 136 с.
 Ю. Ландер «Футбол 1989—1990». — Харьков: «Соціалістична Харківщина», 1990. — 356 с.

Ссылки 
 1989. Вторая лига, 6 зона
 Результаты на WildStat.ru